Cerkiew św. Dymitra – cerkiew we wsi Czarna w województwie małopolskim
 Cerkiew św. Dymitra – cerkiew we wsi Czarna w województwie podkarpackim